Ведра — власна назва.

Топоніми

Ведра — муніципалітет.

Ейра-Ведра — парафія.